Hotel Astoria kan henvise til flere emner:

 Hotel Astoria - hotel i København
 Hotel Astoria (Bruxelles) - hotel i Bruxelles